William Collins (dichter), Engels dichter, 1721 - 1759
 William Collins (personage), romanfiguur uit het boek Pride and Prejudice van Jane Austen
 William Collins (schilder), Engels kunstschilder, 1788 - 1847
 William Collins (politicus), waarnemend Staatspresident van de Oranje Vrijstaat, 1803 – 1876
 William Collins (kanovaarder), Canadees kanovaarder (1932)
 William Collins (atleet), Amerikaans atleet (1950)